Candidus van Agaunum, een van de aanvoerders van het Thebaanse Legioen
 Candidus van Maastricht, de opvolger van Sint-Servaas in het bisdom Maastricht